Речкина — название нескольких населённых пунктов:
 Речкина — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Речкина — деревня в Тюменском районе Тюменской области.